
Termin -{C6H11N3}- ima više značenja.

Molekulska formula -{C6H11N3}- se može odnositi na:

 4-Metilhistamin
 Alfa-metilhistamin

Molekulska formula -{C6H11N3}- se može odnositi na:

 4-Metilhistamin
 Alfa-metilhistamin